Een verkeersweg:
N306 (België)
N306 (Frankrijk)
N306a (Frankrijk)
N306 (Nederland), zie Provinciale weg 306
N306 (Zwitserland)